Mehl steht für:
 Mehl, gemahlenes Getreide
 Mehl (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Personen:
 Andreas Mehl (* 1945), deutscher Althistoriker
 Dieter Mehl (1933–2018), deutscher Anglist und Hochschullehrer
 Eberhard Mehl (1935–2002), deutscher Fechtsportler
 Emilie Enger Mehl (* 1993), norwegische Politikerin
 Ernest Mehl (1836–1912), elsässisch-deutscher Unternehmer und Förderer christlicher Missionsgemeinschaften (Landeskirchliche Gemeinschaft)
 Erwin Mehl (1890–1984), österreichischer Sportwissenschaftler
 Ferenc Mehl (* 1984), deutscher Jazzmusiker
 Gabriele Mehl (* 1967), deutsche Ruderin
 Gerd Mehl (1922–2001), deutscher Sportreporter
 Hans Mehl (1914–1998), deutscher Autor und fränkischer Mundartdichter
 Heinrich Mehl (* 1941), deutscher Ethnologe
 Hermann Mehl (1843–1923), deutscher Theatergründer
 Magnus Mehl (* 1980), deutscher Jazzmusiker
 Manfred Mehl (* 1939), deutscher Philologe, Slawist und Numismatiker
 Maurice G. Mehl (1887–1966), US-amerikanischer Paläontologe
 Oskar Johannes Mehl (1875–1972), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Paul Mehl (1912–1972), deutscher Fußballspieler

 Ulrike Mehl (* 1956), ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages
 Waltraut Mehl-Lange (1916–1998), deutsche Sängerin
 Wilhelm Mehl (1893–1940), deutscher Heimatforscher

Abkürzung:
 Myanmar Economic Holdings Limited, ein Konzern im Einfluss des Militärs von Myanmar

Siehe auch:
 MEL
 Mähl